Вера Андреевна Кузнецо́ва (1907 — 1994) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР.

Биография 
Родилась 6 октября 1907 года в Саратове в большой многодетной семье, в которой было шестеро детей. Её мать была домашней хозяйкой, занималась воспитанием детей. После её смерти в 1918 году все заботы о доме легли на плечи отца, который работал в театрах мастером-декоратором по найму. Среднее образование Вера Кузнецова получила в родном Саратове, в 1925 году окончив 10-ю единую трудовую школу. Будучи школьницей, увлеклась театром и, параллельно, с 1923 года стала заниматься в вечерней театральной студии.

После смерти отца в 1925 году Вера Кузнецова переехала к сестре в Ленинград. Училась в Ленинградской Рабочей театральной студии Пролеткульта. На сцене выступала с 1928 года.

19 ноября 1933 года, в доме бывшей Голландской церкви на Невском проспекте, Вера Кузнецова с группой двадцати актёров сыграла премьеру спектакля «Бешеные деньги» А. Н. Островского. Поставил этот спектакль ученик В. Э. Мейерхольда режиссёр Исаак Кролль. Этот театр получил название — Новый. После отъезда Мейерхольда в Москву театр возглавил С. Э. Радлов.

Так в 1933 году Вера Кузнецова стала в числе основателей Ленинградского Нового театра, на сцене которого и служила со дня открытия (с 1953 года — Ленинградский театр имени Ленсовета) и сыграла десятки разноплановых ролей, среди которых Поля («Мещане»), Анна («На дне»), Сандырева («Счастливый день»), Валя («Русские люди»), Данилова («Спутники»), Ефимчик («Юность отцов»), Надежда («Человек с ружьём»), Еремеевна («Недоросль»), Атуева («Дело») и другие. К Вере Кузнецовой с большим уважением относились режиссёры Борис Сушкевич и Николай Акимов, в 1940—1950-е годы возглавлявшие театр. Основными сценическими партнёрами Кузнецовой в театре Ленсовета были Николай Крюков, Борис Сушкевич, Георгий Жжёнов и Алексей Петренко. Её сценическая карьера длилась сорок пять лет.

Первая большая роль Кузнецовой в кино стала событием — в 1955 году она стала лауреатом в номинации «Лучший актёрский ансамбль» в фильме «Большая семья» на IX Международном кинофестивале в Каннах, сыграв Агафью Карповну, мать трудовой семьи Журбиных.

Однако после международного признания советские режиссёры не начали активно предлагать роли актрисе; ей пришлось довольствоваться небольшими ролями и эпизодами в картинах.

Амплуа актрисы в кино — мать, бабушка.

В  — 1973 год — в труппе театра имени Ленсовета.

В 1973 — 1994 годах Кузнецова работала штатной актрисой киностудии «Ленфильм».

Похоронена на Большеохтинском кладбище, рядом с мужем и младшим сыном Юрием Анатольевичем Кузнецовым (1945—1984).

Семья 
В Ленинграде Вера Андреевна познакомилась с актёром Анатолием Ивановичем Кузнецовым (1905—1954), за которого в 1927 году вышла замуж и прожила с ним до самой его кончины в 1954 году.

У супругов родилось двое сыновей — Всеволод и Юрий. Всеволод Кузнецов (1928—2003) был актёром, который сорок семь лет работал на сцене Ленинградского Большого драматического театра и много снимался в кино.

Признание и награды 
 1955 — лауреат в номинации «Лучший актёрский ансамбль» в фильме «Большая семья» на X Международном кинофестивале в Каннах.
 1960 — диплом ВКФ в Минске за фильм «Отчий дом».
 1965 — специальный приз за главную роль в фильме «Жили-были старик со старухой» на XVIII Международном кинофестивале в Каннах.
 1976 — звание заслуженная артистка РСФСР.

Фильмография 

  — Щедрое лето — Екатерина Матвеевна
  — Большая семья — Агафья Карповна Журбина
  — Дело Румянцева — тётя Таня, соседка Румянцева
  — Дорога правды — Мария Андреевна, мать Соболевой
  — Евгений Онегин — крепостная (нет в титрах)
  — Ссора в Лукашах — Трофимова, мать Лизы
 1959 — Отчий дом — Наталья Авдеевна Буянова, родная мать Тани
  — Люблю тебя, жизнь — Ксения Григорьевна Корнеева, мать Тимофея, учительница
 1960 — Кроткая — Лукерья
  — Половодье — Анна Гавриловна Пронина
  — Всё остаётся людям — Анна Павловна Вязьмина, мать Алёши
  — Жили-были старик со старухой — Наталья Максимовна Гусакова
  — Зимнее утро — тётя Таня
  — Эти невинные забавы — старушка, обладательница антикварной нэцке (нет в титрах)
 1969 — Только три ночи — мать Любы
  — Взрывники — мать Сергея
 1970 — В Москве проездом… — Клавдия Ивановна Емельянова, бабушка Лены
 1970 — Африканыч — мать Нюши
  — Месяц август — Анна Матвеевна
 1971 — Даурия — Авдотья Улыбина
  — Юлька — бабушка Юльки
 1972 — Ура! У нас каникулы! — бабушка Валеры
 1972 — Укрощение огня — мать Башкирцева
 1972 — Такая длинная, длинная дорога… — старушка в поезде 1972 — Нам некогда ждать — мать Хохлова 1972 — Меченый атом — работница почты 1972 — Ижорский батальон — тётя Даша  — Вечный зов — Глафира Дементьевна, нянечка в госпитале, ухаживала за Кирьяном (14, 16, 17 серии)
 1973 — Старые стены — мама Анны 1973 — Райские яблочки
 1973 — Мачеха — Екатерина Алексеевна, учительница Шуры 1973 — Кортик — Мария Гавриловна Терентьева  — Фронт без флангов — бабушка Миши (в титрах — Валентина Кузнецова)
  — Рассказы о Кешке и его друзьях — бабушка Анечки 1974 — Время её сыновей — Гуляева, мать 1974 — Сержант милиции — Татьяна Григорьевна Курушина  — Раба любви — Любовь Андреевна, мать Ольги Вознесенской 1975 — Память — баба Поля  — Туфли с золотыми пряжками — царская нянька 1976 — Два капитана — Нина Капитоновна  — Трясина — Корнакова 1977 — Родные — Прасковья Ивановна Тарасова  — Море — Степанова 1978 — По улицам комод водили (новелла «Комод») — пассажирка, защищающая гражданина с комодом  — Путешествие в другой город — Елена Францевна, бабушка на скамейке у парадной, где живёт Лина 1979 — Пена — мама Махонина 1979 — Пани Мария — Раиса Яценко  — Каждый третий — Дроздова 1980 — Жизнь моя — армия — Серафима Петровна  — Если враг не сдаётся… — Устя Айда  — Тревожный вылет — Екатерина Павловна, тёща Курлихина  — Похищение — Анна Васильевна 1984 — Полоса препятствий — Ольга Ивановна 1984 — Иванко и царь Поганин — Маричка, мать Иванко  — Сказка про влюблённого маляра — придворная дама 1987 — Даниил — князь Галицкий — княгиня Анна Галицкая, мать Даниила  — Европа танцевала вальс — княжна Вырубова  — Овраги — Парамоновна (озвучила Мария Виноградова)
  — Хмель — Секлетина Карповна Телеспектакли 
  — Доктор Солт уезжает (телеспектакль) — Даффи  — Перед бурей (телеспектакль) — нянька  — Господа Головлёвы (телеспектакль) — Улита Озвучивание 
  — Дневник директора школы — Ксения Николаевна'' (роль Татьяны Горловой; нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 Вера Кузнецова в Авторском проекте Алексея Тремасова

Персоналии:Театр им. Ленсовета
Похороненные на Большеохтинском кладбище